Strohmayer ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Strohmayer (1848–1937), österreichischer Gitarrenspieler
 Johannes Strohmayer (* 1950), österreichischer Investmentbanker
 Kurt Strohmayer-Dangl (* 1964), österreichischer Politiker (ÖVP) 
 Max Strohmayer (1919–2014), deutscher Politiker (BP, SPD), MdL Bayern
 Niklas Strohmayer-Dangl (* 2002), österreichischer Sprinter
 Wolfgang-Lukas Strohmayer (* 1962), österreichischer Botschafter

Siehe auch:
 Strohmayer-Dangl
 Strohmaier
 Strohmeyer
 Strohmayr
 Stromeyer
 Stromayr